Szilva – folyó Oroszországban;
 Szilva, keresztnév
 magyarul több növénytaxon megnevezése:
 szilvafélék – növényalcsalád (Prunoideae),
 szilva – nemzetség (Prunus),
 szilva – alnemzetség (Prunus subgenus Prunus),
 szilva – a nemes szilva (Prunus domestica) leggyakoribb elnevezése.